Baldy Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Baldy Butte (Custer County, Montana, 985 m)
 Baldy Butte (Custer County, Montana, 996 m)
 Baldy Butte (Garfield County, Montana)
 Baldy Butte (North Dakota)
 Baldy Butte (Oregon)
 Baldy Butte (Wyoming)